„Јад” () је југословенски и македонски филм из 1975. године. Режирао га је Кирил Ченевски који је написао и сценарио.

Улоге 

|-
|Танасије Узуновић || (као Танасие Узунковикј)
|-
|Фабијан Шоваговић || (као Фабијан Соваговикј)
|-
|Илија Џувалековски ||
|-
|Дарко Дамевски ||
|-
|Олег Видов ||
|-
|Сабина Ајрула ||
|-
|Магда Потоцка ||
|-
|Ацо Јовановски ||
|-
|Ристо Шишков || Свештеник Кирил
|-
|Ацо Стефановски ||
|-
|Доброљуб Војиновић ||
|-
|Крум Стојанов ||
|-
|Борис Ћоревски ||
|-
|Драги Костовски ||
|-
|Александар Ђуровски ||
|-
|Љубисха Никодиновски ||
|-
|Кирил Псалтиров ||
|-
|Гјоргји Колозов ||
|-
|Димитар Зози ||
|}
Остале улоге ▼
|-
|Борис Поплавски ||
|-
|Гоче Влахов ||
|-
|Ристо Мајсторов ||
|-
|Киро Анчевски ||
|-
|Киро Попов ||
|-
|Петре Арсовски ||
|-
|Марин Бабић ||
|-
|Борис Чоревски ||
|-
|Киро Ћортошев ||
|-
|Александар Ђуровски ||
|-
|Нада Гешовска || Хрисија
|-
|Панче Камџик ||
|-
|Душан Костовски ||
|-
|Џeмаил Макшут ||
|-
|Ненад Милосављевић ||
|-
|Малгорзата Потоцка || Калија
|}

Спољашње везе 
 

Филмови 1975.
Македонски играни филмови
Југословенски играни филмови (мак)
Југословенски играни филмови
Македонски филмови
Југословенски филмови